Mikromodell steht für:
 Mikromodell (Modellbau)
 Mikromodell (Soziologie)

Siehe auch:
 Modell (Begriffsklärung)